Rion kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rion-des-Landes, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Mexiko 

 Rión, ort, Chiapas, Pijijiapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar